Zucker (von mittellateinisch zuccarum) bezeichnet:

 Zucker, allgemeiner Sammelbegriff für alle süß schmeckenden Kohlenhydrate
 speziell den so genannten „Haushaltszucker“ Saccharose
 Kohlenhydrate, auch: Saccharide
 Diabetes mellitus, auch Zuckerkrankheit, umgangssprachlich
 Zucker (Album), Studioalbum der Band Rosenstolz
 Zucker – Eine wirklich süße Katastrophe, deutscher Fernsehfilm von Rainer Erler (1989)

Zucker ist der Familienname folgender Personen:
 Ada Zapperi Zucker (* 1937), italienische Schriftstellerin und Sängerin
 Alfred Zucker (1852–1913), deutscher Architekt
 Arnaud Zucker (* 1964), französischer Altphilologe
 Ben Zucker (* 1983), deutscher Sänger
 David Zucker (* 1947), US-amerikanischer Regisseur
 David Zucker (Eishockeyspieler) (* 1987), tschechischer Eishockeyspieler
 Dorothea Zucker-Franklin (1929–2015), US-amerikanische Medizinerin und Zellbiologin
 Eleonora Zucker (1768–1796), deutsche Hoftheaterschauspielerin, Sängerin in der Stimmlage Alt und Soubrette
 Erwin Zucker-Schilling (1903–1985), österreichischer Journalist, Schriftsteller und Marxist
 Filip Zucker (1838–1887), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Friedrich Zucker (1881–1973), deutscher Papyrologe und klassischer Philologe
 Gerhard Zucker (1908–1985), deutscher Raketentechniker
 Gertrud Zucker (* 1936), deutsche Kinderbuchillustratorin
 Heinz Zucker (1910–nach 1944), deutscher Schriftsteller
 Hermann Zucker (1929–1990), deutscher Tierernährungsphysiologe und Hochschullehrer
 Jason Zucker (* 1992), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Jeff Zucker (* 1965), US-amerikanischer Manager
 Jerry Zucker (* 1950), US-amerikanischer Regisseur
 Joe Zucker (* 1941), US-amerikanischer Maler und Objektkünstler
 Julie Zucker (1795–1826), deutsche Sängerin (Sopran)
 Kenneth J. Zucker (* 1950),  US-amerikanischer Psychologe und Sexologe
 Konrad Zucker (1893–1978), deutscher Psychiater, Neurologe und Hochschullehrer
 Lou Zucker (* 1991), deutsche Journalistin und Autorin
 Lynne G. Zucker, US-amerikanische Professorin am Departement of Sociology and Policy Studies an der UCLA
 Manfred Zucker (1938–2013), deutscher Komponist von Schachaufgaben, Redakteur und Schachspieler
 Nathan Zucker (1914–1989), US-amerikanischer Filmproduzent
 Otto Zucker (1892–1944), tschechoslowakischer Architekt, Ingenieur, Politiker, Zionist und Opfer des Holocaust
 Paul Zucker (1888–1971), deutscher Architekt
 Renée Zucker (* 1954), deutsche Autorin
 Sarah Zucker (* 1990), deutsche Schlagersängerin

Siehe auch:
 Zuckert
 Zückert